У́лица Гончаро́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Гончарова — улица в Брянске.
 Улица Гончарова — улица во Владикавказе.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Гончарова — улица в Магнитогорске.
 Улица Гончарова — улица в Москве.
 Улица Гончарова — улица в Новороссийске.
 Улица Гончарова — улица в Пензе.
 Улица Гончарова — улица в Саранске.
 Улица Гончарова — улица в Симферополе.
 Улица Гончарова — улица в Туле.
 Улица Гончарова — улица в Чебоксарах.
 Улица Гончарова — улица в Ульяновске.

Переулок Гончарова 
 Переулок Гончарова — переулок в Петрозаводске.

Украина 
 Улица Гончарова — улица в Виннице.
 Улица Гончарова — улица в Днепре.
 Улица Гончарова — улица в Запорожье.
 Улица Гончарова — улица в Киеве.
 Улица Гончарова — улица в Мариуполе.
 Улица Гончарова — улица в Николаеве.
 Улица Гончарова — улица в Хмельницком.

Казахстан 
 Улица Гончарова — улица в Алма-Ате.